

Geografia

Holme (Bedfordshire)
Holme (Cambridgeshire)
Holme (Cumbria)
Holme (North Lincolnshire), Lincolnshire
Holme (North Yorkshire)
Holme (Nottinghamshire)
Holme (West Lindsey), Lincolnshire
Holme (West Yorkshire)
Holme-next-the-Sea
Holme-on-Spalding-Moor
Holme on the Wolds
Holme Moss